Сезон 1992 года стал для ФК «Спартак» Москва первым в чемпионатах России.

Перед началом сезона Александр Тарханов вошёл в тренерский штаб Олега Романцева, из «Пахтакора» перешёл полузащитник Андрей Пятницкий, а из «Нефтчи» нападающий Вели Касумов. Виктор Онопко перешёл из донецкого «Шахтёра», из Тбилиси пригласили защитника Кахабера Цхададзе, из Душанбе — универсала Рашида Рахимова. Так же в клуб перешли: из «Ротора» Игорь Ледяхов, из московского «Динамо» Андрей Чернышов, Александр Татаркин из «Ростсельмаш» и Юрий Петров из «Днепра».

Однако, к началу первенства «Спартак» не успел заявить Татаркина и Касумова и из дубля перешёл 17-летний форвард Владимир Бесчастных, который оказался в стартовом составе в первом же матче нового первенства против самарских «Крыльев Советов». Встреча проходила в ЛФК ЦСКА, и именно Бесчастных, точно пробив головой, стал автором исторического первого гола «Спартака» в новом турнире. Позже он забил ещё раз, а игра завершилась со счётом 5:0. В первом чемпионате России участвовали 20 клубов, они были разбиты на две группы и вначале играли в два круга. Выявлялась восьмёрка сильнейших, которая в ещё одном двухкруговом турнире определяла чемпиона России, а остальные 12 клубов боролись за право остаться в высшей лиге.

10 мая 1992 года «Спартак» выиграл Кубок СССР/СНГ, который в прежнем виде был последним в истории. Благодаря двум мячам Бесчастных, красно-белые превзошли в финале ЦСКА, выиграв хрустальный приз впервые за 20 лет.

Вторую половину сезона красно-белые провели без Цхададзе и Касумова, перешедших в московское «Динамо», а также Рахимова, который уехал в испанский «Вальядолид». В тот же период в команде появились вернувшиеся из-за границы Михаил Русяев с Николаем Писаревым, восстановился после тяжелейшего перелома ноги Дмитрий Радченко.

В Кубке обладателей кубков в матче 1/16 финала дома закончили нулевой ничьей с люксембургским «Авениром», а на выезде «Авенир» был разгромлен 5:1. В 1/8 финала спартаковцев ждал «Ливерпуль». В домашнем поединке Писарев с Карпиным забили два мяча, но оба раза британцы сравнивали счёт, а дальше их вратарь Гробелаар сбил Радченко, заработав не только пенальти, но и красную карточку. Лимит замен был исчерпан, и в ворота встал защитник Бэрроуз. Направление удара Карпина он угадал, но отразить его не смог, а потом Пятницкий забил четвёртый мяч. В ответной встрече «Спартак» играл от обороны, в двух контратаках Радченко и Пятницкий забили по мячу и спартаковцы прошли дальше.

Из восьми игр финального турнира российского первенства «Спартак» свёл вничью лишь одну — в первом круге с ЦСКА (ещё три ничьи — с «Асмаралом», нижегородским «Локомотивом» и «Ростсельмашем» — попали в итоговую таблицу из предварительного этапа). После золотого матча с «Локомотивом» (4:1), когда игроки пробежали круг почёта и уже собрались уходить в раздевалку, тысячи людей прорвали милицейское оцепление «Лужников» и выбежали на поле.

В первом в истории Кубке России «Спартак» не сыграл. Правление клуба решило не отправлять команду в Грозный на встречу с «Тереком» в 1/16 финала, мотивировав это нестабильной обстановкой в Чечне и опасением за личную безопасность футболистов. «Спартак» просил перенести игру на нейтральное поле и готов был взять на себя все расходы «Терека», но КДК РФС засчитали москвичам поражение. Первый за 34 года сезон золотого дубля спартаковцы завершили блестяще. В двух последних матчах против владикавказских одноклубников и «Динамо» красно-белые забили десять мячей на двоих.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1992

Суммарная статистика 
Суммарная статистика ФК «Спартак» в чемпионате России 1992 на предварительном и финальном этапе:

Предварительный этап (Группа А)

Турнирная таблица (Группа А)

Матчи 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Финальный этап 
На финальном этапе игрались матчи только с командами, которые на предварительном этапе играли в другой группе и при этом учитывались очки (показатели), набранные в матчах предварительного этапа с командами свой группы.

Турнирная таблица перед стартом финального этапа 
Согласно журналу «Еженедельник футбол».

Матчи 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Итоговая таблица

Статистика игроков в чемпионате России

Кубок СССР 1991/92 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1992 году. О матчах сыгранных в 1991 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1991.

Кубок России 1992/93

Основной состав

Дублирующий состав

Кубок обладателей кубков 1992/93 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1992 году. О матчах сыгранных в 1993 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1993.

1/16 финала

1/8 финала

Вторая лига ПФЛ 1992 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1992 года выступал во Второй лиге, зоне 3.

Итоговая таблица

Результаты матчей

XI Tagi Cup 
Регламент турнира: 6 на 6, два тайма по 12 минут; матч за 3-е место: два тайма по 15 минут.

Групповой этап

Турнирная таблица

Матч за 3-е место

Knoll Cup 
Турнир проходил в Байройте. Регламент турнира: 6 на 6, два тайма по 15 минут.

Групповой этап

Турнирная таблица

Финал

Coca-Cola Cup 
Турнир проходил в Эссене. Регламент турнира: 6 на 6, два тайма по 10 минут.

Групповой этап

Турнирная таблица

Финал

VI Ratsherrn-Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут.

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Haake-Beck Alkoholfrei Cup 
Турнир проходил в Бремене. Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут.

Результаты матчей

Итоговая таблица

Международный турнир в Бремерхафене 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 10 минут.

Групповой этап

Турнирная таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России 1992 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке СССР 1991/92 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке обладателей кубков 1992/93 на сайте Fanat1k.ru

1992
Спартак Москва
1992
Чемпионат России по футболу 1992